Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kevin Curren che ha battuto in finale Shlomo Glickstein 2-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Sandy Mayer (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Shlomo Glickstein (finale)
 Kevin Curren (campione)

 Mark Dickson (semifinali)
 Fritz Buehning (secondo turno)
 Peter Elter (primo turno)
 Pavel Složil (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1982